Gare Canora (exo) à Montréal
 Gare de Canora (Via Rail) à Veregin